Арми () — мыс, юго-западная оконечность Италии (гор Апеннин и Апеннинского полуострова), в южной части исторической области Бруттий, ныне Калабрии. Находится в 20 км к югу от Реджо-ди-Калабрия (Регия), у южного входа в Мессинский пролив, соединяющий Ионическое море с Тирренским, напротив  на острове Сицилия.

Плиний Старший , Цицерон и Страбон упоминают мыс как Левкопетра (Леукопетра, ,  — «белая скала»). Согласно Страбону находился в 50 стадиях от Регия и назван так из-за своего цвета.

На мысе находится . Под маяком находится железнодорожный туннель.

Примечания 

География Калабрии
Мысы Италии
Мысы Средиземного моря